El nombre de Rafael Torres puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rafael Torres Campos (1853-1904), geógrafo español y miembro de la Real Academia de la Historia.
 Rafael Torres Escartín (1901-1939), anarquista español. Fue uno de los asesinos del cardenal Soldevila y murió fusilado en 1939 tras el fin de la Guerra Civil Española. 
 Rafael Torres (nacido en 1955), periodista y escritor español.
 Rafael Torres, actor de voz español.